El nombre Facundo Rodríguez puede referirse a:

Futbolistas
 Facundo Rodríguez Calleriza, jugador uruguayo.
 Facundo Rodríguez Fábregas, jugador argentino.